Теоре́ма Варіньо́на:

 Теорема Варіньона (механіка) — якщо система сил, прикладених до абсолютно твердого тіла має рівнодійну, то момент рівнодійної відносно довільного центру (осі) дорівнює сумі моментів усіх сил системи відносно того ж центру (осі).
 Теорема Варіньона (геометрія) — середини сторін довільного чотирикутника є вершинами паралелограма.

Багатозначні терміни